Birtin ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Birtin (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Birtin (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara